Лажеаду (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Лажеаду (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.